

Toponymie 

 Tamaris-sur-Mer, quartier situé, à l’est, par la baie du Lazaret de La Seyne-sur-Mer (Var) ;
 La Tamarissière, quartier de la ville d’Agde, en France.

Hydronyme 
Tamaris est un nom de cours d'eau, notamment porté par :
 ,  nom du Tambre, à l’époque romaine, une rivière espagnol.

Microtoponymie 
Tamaris est un nom local de lieu, notamment porté par :
 La Villa Tamaris, centre d’art contemporain consacré à l’exposition situé à La Seyne-sur-Mer (Var) ;
 Les Tamaris, site archéologique situé sur la commune de Martigues (Bouches-du-Rhône).

Botanique 
 Les tamaris, genre d'arbustes ou petits arbres appartenant à la famille des tamaricacées.

Navire 
 Tamaris, navire trois-mâts ayant fait naufrage aux îles Crozet en 1887.

Dans les arts 
 Ciné-Tamaris, société de production et de distribution cinématographique créée par Agnès Varda en 1954 ;
 Le festival Tamaris, festival de musique actuelle qui s'est tenu dans le Finistère entre 1987 et 1992.

Homonymie de toponyme